Mutafian est un nom propre armenien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Mutafian (1942-), docteur en histoire et maître de conférences en mathématiques ;
 Zareh Mutafian (1907-1980), peintre français d'origine armėnienne, père du précédent.

Patronyme arménien